Deux classes de navires de la Royal Navy ont été nommées classe Cruizer :
 la classe Cruizer, une classe de sloop durant les guerres napoléoniennes ; 
 la classe Cruizer, une classe de sloop des années 1850.